Matt Ryan (1981-), acteur anglais.
 Matt Ryan (1985-), joueur américain de football américain
 Matt Ryan (1997-), joueur américain de basket-ball.

Voir aussi